Jiří Vondráček ist der Name folgender Personen:

* Jiří Vondráček (Leichtathlet) (* 1988), tschechischer Leichtathlet
 Jiří Vondráček (Schauspieler) (* 1951), tschechischer Schauspieler, Komponist, Musiker und Regisseur